Михаи́л (Моисе́й) Абра́мович Шне́йдеров () — советский оператор, сценарист и режиссёр, фронтовой кинооператор в годы Великой Отечественной войны. Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1965). Лауреат Сталинской премии первой степени (1942).

Биография 
Родился 18 ноября 1915 года. После окончания Харьковского техникума заводского транспорта в 1934 году работал автотехником в Киеве. В 1939 году окончил операторский факультет ВГИКа.

До Второй мировой войны — оператор «Укркинохроники». Во время войны — оператор киногруппы Первого Белорусского фронта. В 1945 году участвовал в съёмках фильма «Падение Берлина», снимал эпизод с водружением Красного знамени над Рейхстагом. С 1949 года на Рижской киностудии.

Член ВКП(б) с 1948 года, член Союза кинематографистов СССР с 1958 года.

Скончался 15 декабря 1985 года. Похоронен на Лесном кладбище в Риге.

Семья 
 Жена — Надежда Трофимовна Шнейдерова (1924—1988);
 Дочь — Ирина Моисеевна Бичева (Шнейдерова) (род. 1948);
 Сын — Игорь Моисеевич Шнейдеров (род. 1956).

Фильмография 
 Оператор

  — Львов советский
  — Разгром немецких войск под Москвой (совм. с группой операторов)
  — Битва за нашу Советскую Украину (совм. с группой операторов)
  — Корсунь-Шевченковская операция (совм. с группой операторов)
  — На подступах к Варшаве (совм. с И. Аронсом, А. Софьиным, Р. Карменом, В. Томбергом, А. Фроловым)
  — Победа на юге (совм. с группой операторов)
  — Берлин (совм. с группой операторов)
  — В Померании (совм. с группой операторов)
  — От Вислы до Одера (совм. с группой операторов)
  — 800-летие Москвы
  — Авиапарад
  — День Воздушного Флота СССР (совм. с группой операторов)
  — Советская Белоруссия (совм. с группой операторов)
  — Рижские вагоностроители 
  — Ху­дожественная гимнастика
  — Колхоз «Сарканайс Октобрис
  — Латвийская буровая
  — Колхоз «Марупе»
  — Мирный атом
  — Одна семья 
  — На больших скоростях 
  — Солнечный берег
  — Беспокойные сердца 
  — Мирный атом в народном хозяйстве
  — На кроссовых трассах 
  — Они встретились в Женеве
  — Зарево
  — Мотобол
  — Мужество
  — Победа
  — Первый комедиант
  — Три встречи
  — Эстафе­та
  — Цве­ты и люди
  — Побратимы
  — Дошкольники
  — Пти­чий город 
  — 30 лет колхоза «Накотне»
  — Герои
  — Незаменимый Лозин
  — Путь коммуниста 
  — Когда бушует стихия

 Режиссёр
  — Ху­дожественная гимнастика
  — Латвийская буровая
  — Колхоз «Марупе»
  — Мирный атом
  — Одна семья
  — Голубые дороги зовут
  — Где же вы, друзья-однополчане?
  — На мототрассах
  — Они встретились в Женеве
  — Мы шли с Ильичом» (трилогия)

Награды и Премии 
 орден Красного Знамени (18 июня 1945) — за съёмки штурма рейхстага 
 орден «Знак Почёта» (1975)
 медаль «За оборону Москвы» (1 мая 1944)
 медаль «За освобождение Варшавы» (9 июня 1945)
 медаль «За взятие Берлина» (9 июня 1945)
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (9 мая 1945)
 Сталинская премия первой степени (1942) — за участие в съёмках первого советского полнометражного документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой» (1942)
 Государственная премия Латвийской ССР (1979) — за трилогию «Мы шли с Ильичом» 
 заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1965)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Знамя над Рейхстагом
 https://archive.is/20120729110414/victory.mil.ru/people/02/01/sh.html

 

Кинодокументалисты
Выпускники операторского факультета ВГИКа
Фронтовые кинооператоры Великой Отечественной войны
Персоналии:Рижская киностудия
Персоналии:ЦСДФ
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Лесном кладбище